Annalis era el cognomen de la gens Villia. El primer que el va portar va ser L. Villius, tribú de la plebs, l'any 179 aC, perquè va introduir una llei, la Lex Villia Annalis, que fixava l'any en què una persona es podia presentar a una magistratura. El cognom venia d'annus (any).

Alguns membres que portaven aquest cognom van ser:

 L. Villius
 L. Villius Annalis
 Sextus Villius Annalis. Només es coneix per unes cites que en fan Ciceró i Quintilià.

Referències 

Cognoms romans